Ledina je lahko:
 Ledina Preseka (Hrvaška)
 Ledina, Sevnica (Slovenija)
 Ledina, Tezno, Maribor (Slovenija)
 Ledina, mestna četrt v centru Ljubljane
 Ledina, gimnazija v Ljubljani
 ledina, izraz za neobdelano zemljo